

Sigle 
 Filesystem Hierarchy Standard

Codici 
 FHS – codice vettore ICAO di Forth & Clyde Helicopter Services